Messina steht für:

 Messina, italienische Stadt auf Sizilien 
 Metropolitanstadt Messina in Sizilien
 Messina, früherer Name von Musina, Stadt in Südafrika
 (1949) Messina, Asteroid
 Messina, ehemalige Insel in der polnischen Woiwodschaft Pommern, siehe Ptasi Raj #Geschichte
 Messina (Schiff, 1937), deutsches Frachtschiff
 Telemetriesystem Messina, deutsche Meßwert-Übertragungsanlage für die Rakete Aggregat 4

Messina ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Messina (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Daniel Messina (* 1965), argentinischer Schlagzeuger und Komponist
 Daniel Messina (Fußballspieler) (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Emilio Messina (1936–2007), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Ettore Messina (* 1959), italienischer Basketballtrainer
 Francesco Messina (1900–1995), italienischer Bildhauer
 Francesco Messina Denaro (1928–1998), italienischer Mafioso
 Gaspare Messina (1879–1957), italienisch-amerikanischer Mobster
 Gerlandino Messina (* 1972), italienischer Clanchef der Cosa Nostra
 Gian-Franco Messina (* 1972), deutsch-italienischer Musiker und Autor

 Jim Messina (* 1947), US-amerikanischer Musiker, Toningenieur und Musikproduzent
 Jo Dee Messina (* 1970), US-amerikanische Country-Sängerin
 Joe Messina (1928–2022), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Lilli Messina (* 1976), deutsche Kinderbuchautorin, Grafikerin und Illustratorin
 Matteo Messina Denaro (* 1962), italienischer Anführer der Cosa Nostra
 Roberto Messina (* 1934), italienischer Stuntman und Schauspieler

Messina ist der Beiname folgender italienischer Maler:
 Antonello da Messina (um 1430–1479)
 Jacopo d’Antonello da Messina, Sohn des Antonello da Messina (um 1455–1508)
 Nicola van Houbraken, genannt Nicolino van der Brach da Messina (1668–nach 1724)
 Pietro de Saliba, genannt Pietro da Messina, Neffe des Antonello da Messina (vor 1497–1530)
 Raffaello da Messina (um 1470–1524), siehe Girolamo Alibrandi

Siehe auch:
 Straße von Messina